Trolltrumma kan syfta på:

 Trolltrumma (förlag) – ett svenskt filmproduktionsbolag och bokförlag
 Trolltrumma – en vardaglig benämning på zoetropen, ett instrument för visning av rörliga bilder
 Trolltrumma – en föråldrad benämning på ceremonitrummor inom samiska och sibiriska kulturer, se till exempel Samisk trumma